Règemorte, quelquefois orthographié Règemortes, est un patronyme notamment porté par plusieurs ingénieurs français d'une même famille d'origine néerlandaise qui se sont illustrés dans la construction de ponts, l'aménagement de digues et de canaux au . 
 Jean-Baptiste de Règemorte (?-1725)
Ses trois fils : 
 Antoine de Règemorte
 Louis de Règemortes (c.1709-1774)
 Pont Régemortes, pont qu'il a construit à Moulins au dessus de l'Allier 
 Noël de Règemorte (?-1790)

Patronyme français